«Falling in Love» — песня Ironik (2009).
 «Falling in Love» — песня 2NE1 (2013).
 «Falling in Love» — песня McFly (2010).
 «Falling in Love (Is Hard on the Knees)» — песня Aerosmith.

См. также 
 «Fall in Love» — песня Бейли Циммермана (2022).